En taxonomía, las Methanosarcinaceae son una familia dentro de Methanosarcinales.

Filogenia
La taxonomía aceptado actualmente se basa en la List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature (LPSN) y Centro Nacional para la Información Biotecnológica (NCBI)
y la filogenia se basa en el 16S rRNA 106 LTP versión de base de 'The All-Species Living Tree' Project.

Notas:
♠ Cepas se incluyen en el Centro Nacional para la Información Biotecnológica (NCBI) pero no en la Lista de Nombres procariotas con pie en la Nomenclatura (LPSN)
♦ cepa tipo perdido o no disponible

Referencias

Otras lecturas

Revistas científicas

Libros científicos

Bases de datos científicos
 PubMed
 PubMed Central
 Google Scholar

Enlaces externos
 NCBI
 Tree of Life
 Species2000
 MicrobeWiki
 LSPN

Methanosarcinales